Герцог Йоркский () — герцогский титул, который английские, а затем британские короли давали членам своего семейства (с конца XV века, за единичными исключениями, этот титул носили вторые сыновья монархов). Происходит от названия города Йорк, одного из старейших городов Британии.

Йоркская династия XV века — «белая роза» 

Первое присвоение титула герцога Йоркского произошло 6 августа 1385 года, когда Ричард II дал этот титул своему дяде Эдмунду Лэнгли, основателю дома Йорков, спорившего из-за английской короны с Ланкастерской линией (война Алой и Белой розы). Титул носил сам Эдмунд (ум. 1402), его старший сын Эдуард Норичский, погибший в битве при Азенкуре в 1415 году, и племянник последнего Ричард Йоркский, претендовавший на престол, одно время бывший наследником Генриха VI и погибший в сражении при Уэйкфилде в 1460 году. Сын Ричарда, ставший королём Эдуардом IV, сделал герцогом Йоркским своего младшего малолетнего сына Ричарда — одного из «принцев в Тауэре», таинственно исчезнувших в период правления их дяди Ричарда III.

Начиная с присвоения титула сыну Эдуарда IV существует традиция, по которой этот титул носят вторые сыновья королей (или, реже — первые из младших братьев королей, в случае, когда их родители сами не царствовали).

Тюдоры и Стюарты 

Будущие короли Англии Генрих VIII и Карл I носили титул герцога Йоркского до смерти своих старших братьев (после чего они стали принцами Уэльскими), Яков II — до вступления на престол (он наследовал старшему брату Карлу II, не оставившему законных детей). Сын Якова II, претендент Яков III, пожаловал в изгнании своему второму сыну, Генриху Бенедикту, титул герцога Йоркского; он был известен под именем кардинала Йорка, и с ним прекратился в 1807 году королевский род Стюартов.

Ганноверы 

Георг I даровал в 1716 году своему брату Эрнсту Августу, епископу оснабрюкскому, титул герцога Йорка. Он умер бездетным в 1728 году. Затем в 1760 году титул перешёл к Эдуарду Августу, второму сыну принца Фредерика Уэльского и внуку Георга II, умершему бездетным в 1767 году. Тогда титул герцога Йорка был дан Фредерику, второму сыну короля Георга III, известному военачальнику; он умер в 1827 году также бездетным.

Герцоги Йоркские из домов Стюартов и Ганноверов носили также шотландский титул «герцог Олбани», поэтому, как носители двойного герцогского титула — Йоркского и Олбани (), не включены в список ниже.

Виндзоры 
Следующим носителем титула герцога Йоркского стал внук королевы Виктории Георг. Это присвоение стало исключением из традиции давать титул вторым сыновьям королей. Хотя Георг и был вторым сыном наследника Виктории, принца Уэльского Эдуарда, но получил титул герцога Йоркского он лишь в мае 1892 года, после того, как его старший брат, Альберт Виктор, герцог Кларенс, умер молодым при жизни отца и бабки. После смерти Виктории и вступления на престол отца, Эдуарда VII, Георг стал принцем Уэльским, а в 1910 году наследовал отцу как Георг V. Следующим герцогом Йоркским был его второй сын Альберт, который после отречения старшего брата Эдуарда VIII в 1936 году также стал королём (как Георг VI).

С 1986 года титул герцога Йоркского носит Эндрю, второй сын королевы Елизаветы II.

Таким образом, некий «злой рок» сопровождает титул герцога Йоркского — вот уже более пятисот лет ни одному принцу, носящему этот титул, не удалось передать его своему сыну: либо герцоги Йоркские вступают на престол, либо умирают, не оставив сыновей.

Всем трём герцогам Йоркским из дома Виндзоров присваивался второстепенный шотландский титул «граф Инвернесс» (используемый как основной в Шотландии), а также второстепенный баронский титул, который у будущих Георгов V и VI выглядел как «барон Килларни», а у принца Эндрю — «барон Киллели».

Герцоги Йоркские

Первая креация (1385—1415, 1425—1461) 
 1385—1402: Эдмунд Лэнгли, 1-й герцог Йоркский (5 июня 1341 — 1 августа 1402), граф Кембридж (с 1362), четвёртый выживший сын короля Англии Эдуарда III Плантагенета и Филиппы Геннегау
 1402—1415: Эдуард Норвичский, 2-й герцог Йоркский (1373—25 октября 1415), герцог Омальский (1397—1399), граф Кембриджский (1402—1414), граф Ратленд (1390—1402) и граф Корк (с 1395), старший сын Эдмунда Лэнгли, 1-го герцога Йоркского, и Изабеллы Кастильской, внук короля Англии Эдуарда III.
 1425—1460: Ричард Плантагенет, 3-й герцог Йоркский (21 сентября 1411 — 30 декабря 1460), граф Кембридж, граф Марч и граф Ольстер (1425—1460), единственный сын Ричарда Конисбурга, 3-го графа Кембриджа (1375/1376 — 1415) от первого брака с Анной Мортимер (1390—1411)
 1460-1461: Эдуард, 4-й герцог Йоркский (28 апреля 1442 — 9 апреля 1483), граф Кембридж, граф Марч и граф Ольстер (1460—1461), старший сын Ричарда, 3-го герцога Йоркского и Сесилии Невилл. Будущий король Англии Эдуард IV (1461—1470, 1471—1483).

Вторая креация (1474—1483) 
 1474—1483: Ричард Шрусбери, 1-й герцог Йоркский (17 августа 1473 1483?), второй сын короля Англии Эдуарда IV и Елизаветы Вудвилл (ок. 1437 1492)

Третья креация (1494—1509) 
 1494—1509: Генрих, герцог Йоркский (28 июня 1491 — 28 января 1547), второй сын короля Англии Генриха VII Тюдора (1457—1509) и Елизаветы Йоркской (1466—1503), дочери короля Англии Эдуарда IV. Также принц Уэльский и граф Честерский (1504), герцог Корнуольский (1502), будущий король Англии Генрих VIII (1509—1547).

Четвёртая креация (1605—1625) 
 1605—1625: Карл, герцог Йоркский (19 ноября 1600 — 30 января 1649), второй сын короля Англии Якова I Стюарта (1566—1625) и Анны Датской (1574—1619). Также носил титулы: принц Уэльский и граф Честерский (с 1616), герцог Корнуольский и герцог Ротсей (с 1612) и др. Будущий король Англии, Шотландии и Ирландии Карл I (1625—1649)

Пятая креация (1633/1644 — 1685) 
 1633/1644 — 1685: Джеймс, герцог Йоркский (14 октября 1633 — 16 сентября 1701), второй сын короля Англии Карла I Стюарта (1600—1649) и Генриетты-Марии Французской (1609—1669). Также носил титулы: герцог Олбани (1660), граф Ольстер (1659). Будущий король Англии, Шотландии и Ирландии Яков II (1685—1688).

Шестая креация (1892—1910) 
 1892—1910: Принц Георг, герцог Йоркский (3 июня 1865 — 20 января 1936), второй сын короля Великобритании Эдуарда VII (1841—1910) и Александры Датской (1844—1925). Также носил титулы: принц Уэльский и граф Честерский (1901), герцог Корнуольский и герцог Ротсей (1901) и др. Будущий король Великобритании Георг V (1910—1936).

Седьмая креация (1920—1936) 
 1920—1936: Принц Альберт, герцог Йоркский (14 декабря 1895 — 6 февраля 1952), второй сын короля Великобритании Георга V (1865—1936) и Марии Текской (1867—1953). Также носил титулы: граф Инвернесс и барон Килларни (1920). Будущий король Великобритании Георг VI (1936—1952).

Восьмая креация (1986) 
 с 1986: Принц Эндрю, герцог Йоркский (род. 19 февраля 1960), второй сын Елизаветы II Виндзор (1926—2022), королевы Великобритании (1952—2022), и принца-консорта Филиппа, герцога Эдинбургского (1921—2021). Также носит титулы: граф Инвернесс и барон Килларни.

См. также 
 Герцогиня Йоркская
 Граф Йорк
 Список герцогств Британских островов
 герцог Йоркский и Олбани

Литература

Ссылки